Zernike – cratere lunare
11779 Zernike – asteroide della fascia principale
Frits Zernike – fisico olandese